Ле-Брей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Ле-Брей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Ле-Брей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Ле-Брей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона